Osoby:
 Jean Paul Ertel – niemiecki kompozytor
 Joseph Ertel – niemiecki prawnik
 Sebastian Ertel – austriacki kompozytor
 Zygmunt Ertel – polski podpułkownik

Zobacz też:
 Erdel
 Ertl